Alessandro Padoa, matematico italiano
 Clara Padoa, attrice italiana
 Emanuele Padoa, biologo italiano
 Leone Maurizio Padoa, chimico italiano
 Antonio Padoa-Schioppa, giurista italiano
 Fabio Padoa-Schioppa, dirigente italiano.
 Tommaso Padoa-Schioppa, economista italiano

Pagine correlate 
 Padua
 Padoa-Schioppa

Altri progetti